Heeresspital steht für:

 Militärkrankenanstalt des Österreichischen Bundesheeres in der Van-Swieten-Kaserne
 k. k. Erzherzog-Rainer-Militärspital, heute Hanusch-Krankenhaus

Siehe auch:

 Truppenspital (Wiener Neustadt)
 Militärspital